Clara Tauson era la detentrice del titolo, ma non ha preso parte a questa edizione del torneo.

In finale Victoria Jiménez Kasintseva ha battuto Weronika Baszak con il punteggio di 5-7, 6-2, 6-2

Teste di serie 

  Elsa Jacquemot (secondo turno)
  Robin Montgomery (quarti di finale)
  Kamilla Bartone (primo turno)
  Alexandra Eala (terzo turno)
  Linda Fruhvirtová (primo turno)
  Maria Bondarenko (secondo turno)
  Oksana Selekhmeteva (primo turno)
  Polina Kudermetova (quarti di finale)

  Victoria Jiménez Kasintseva (campionessa)
  Mélodie Collard (secondo turno)
  Mai Napatt Nirundorn (secondo turno)
  Ane Mintegi del Olmo (quarti di finale, ritirata)
  Bai Zhuoxuan (semifinale)
  Séléna Janicijevic (primo turno)
  Priska Madelyn Nugroho (terzo turno)
  Cody Wong Hong-yi (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 Tabellone

Australian Open 2020